Bukoš (Suva Reka)
 Bukoš (Vučitrn)